Prolimacodes är ett släkte av fjärilar. Prolimacodes ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snigelspinnare
Prolimacodes